Натуральне число 689
 689 рік до нашої ери
 689 рік нашої ери